Eqalunnguit Tasiat bezeichnet:
 Eqalunnguit Tasiat (See, Ilulissat) (auch Qerrullip Tasia), See im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Eqalunnguit Tasiat (See, Nuuk), See im Distrikt Nuuk, Grönland
 Eqalunnguit Tasiat (See, Paamiut), See im Distrikt Paamiut, Grönland
 Eqalunnguit Tasiat (See, Sisimiut), See im Distrikt Sisimiut, Grönland